Студина има више значења:

 Студина (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Студина (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Студина (Олт), општина у округу Олт у Румунији